Ndembezi – distretto della regione di Tabora, in Tanzania
 Ndembezi – distretto della regione di Shinyanga, in Tanzania